Вадне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна.
 Керол Вадне (,  25 вересня 1945, Монреаль —  31 серпня 2014, Лаваль) — канадський хокеїст.